Парсел има више значења:
 Парсел (Мисури)
 Парсел (Оклахома)